ATP Finals 2020, właśc. Nitto ATP Finals 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Finals w sezonie 2020 zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 15–22 listopada 2020 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 5 700 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników świata według klasyfikacji Race to London, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W zawodach deblowych, tak jak w singlu, tenisiści rywalizowali w dwóch grupach po cztery zespoły.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London 
16 marca 2020 rankingi ATP zostały zamrożone z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, wskutek tego ATP zmieniło system kwalifikacji.

kursywa: Zawodnik nie zakwalifikował się lub pominął dany turniej i zastąpił go najlepszym wynikiem z innego turnieju.

Faza grupowa

Grupa Tokio 1970

Wyniki

Tabela

Grupa Londyn 2020

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to London

Faza grupowa

Grupa Boba Bryana

Wyniki

Tabela

Grupa Mike’a Bryana

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Anglii